Der Begriff Strathdee bezeichnet:

 Strathdee (Tal), ein Tal im Lauf des schottischen Flusses Dee
 Strathdee (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Aberdeen

Strathdee ist der Name von:
 Ernest Strathdee (1921–1971), irischer Rugby-Union-Spieler
 John Strathdee (* 1936), US-amerikanischer Physiker
 Roy Brown Strathdee (1897–1976), schottischer Chemiker